Die Città di Caltanissetta 2018 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. Juni 2018 in Caltanissetta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 177 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 165 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 176 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Caltanissetta